Го́а (Гоа́):

 Гоа — штат на юго-западе Индии.
 Гоа-транс — жанр музыки, зародившийся в Гоа.
 «Гоа» — индийский футбольный клуб из штата Гоа.
 Гоа — населённый пункт в Агульском районе Республики Дагестан.
 ГОА — глубоководный обитаемый аппарат, батискаф.
 Go A — музыкальный коллектив, представляющий Украину на конкурсе «Евровидение-2020».